Stellae o Stellas fou un districte de Campània esmentat per Tit Livi, Horaci i Juli Cèsar. La distinció entre Campània i Stellae no és gaire freqüent.

El districte fou atacat pels samnites el 305 aC però en foren rebutjats després de la seva derrota a Tifernum el mateix any.

Ciutats romanes de Campània